Silent Waters () — восьмой студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Tomi Joutsen — Вокал
 Esa Holopainen — Гитара (лид)
 Tomi Koivusaari — Гитара (ритм)
 Niclas Etelävuori — Бас, бэк-вокал
 Santeri Kallio — Клавишные
 Jan Rechberger — Барабаны

Приглашённые музыканты 
 P. J. Goodman — Vocals (backing)
 Kai Kääriäinen — Vocals (backing)
 Marco Hietala — Vocals (backing)
 Tanya Kemppainen — Vocals (backing)

Прочие 
 Travis Smith — Cover art, Art direction
 Esa Holopainen — Art direction
 Ville Juurikkala — Photography (band)
 Gro Narvestad — Photography (background)
 Viara Gentchev — Logo design
 Pekka Kainulainen — Lyrics
 Tero Kinnunen — Engineering
 Mikko Karmila — Mixing
 Mika Jussila — Mastering
 Marco Hietala — Producer (vocals)
 Erkki Virta — Lyrics translation

Примечания 

Альбомы Amorphis
Альбомы Nuclear Blast Records